Hellenic — Ukrainian Friendship — спліт-альбом гуртів Сокира Перуна, Whites Load, No Surrender та Bannerwar, який був виданий 2004 року.

Зміст  
 Wind Of Change (Сокира Перуна)
 Rapper (Сокира Перуна)
 Slavonic Streetfight (Сокира Перуна)
 White Raider (Сокира Перуна)
 RHW (Whites Load)
 Ian Stuart (Whites Load)
 Politically Correct (No Surrender)
 I Live to See you Dead (No Surrender)
 Nigger-loving Whore (No Surrender)
 Steelcapped Hate (No Surrender)
 This Time the World (No Surrender)
 Kulturkampf (Bannerwar)
 Revenge of Heathen Blood (Bannerwar)
 War (Bannerwar)

Альбоми гурту Сокира Перуна